Аттал () — грецьке ім'я. Відомі носії:
 Аттал (дав.-гр. Άτταλος; 390 до н. е. - 336 до н. е.) - знатний македонець, воєначальник, дядько останньої дружини Філіппа II.
 Аттал — античний астроном, математик та граматик.
 Аттал — філософ-стоїк часів імператора Тіберія.
 Пріск Аттал — римський імператор у 409–410 та 414–415 роках.